Весе́лий Кут — село у Васильківському районі Дніпропетровської області. Населення становить 131 особа. Орган місцевого самоврядування - Дебальцівська сільська рада.

Географія 
Село Веселий Кут розташоване на півдні Васильківського району на річці Терса. На півдні межує з селом Софіївка, Новомиколаївського району, Запорізькій області та на півночі з селом Новотерсянське. Поруч проходить автомобільна дорога .

Джерела 
 Сайт Верховної Ради України
 Сайт Центральної виборчої комісії
 Карта України

Села Дніпропетровської області